Обмани меня:

 «Обмани меня» () — американский телесериал, выходивший в 2009—2011 годах на канале Fox.
 Список эпизодов телесериала «Обмани меня»
 «Обмани меня» () — южнокорейский телесериал, выходивший в 2011 году на канале SBS.

См. также 
 Lie to Me